Lorenzone – variante del prenome Lorenzo
 Lorenzone – cognome italiano
 Lorenzone – scultore italiano